Preusmjeri Nacrt:Boeing X-32